Восьмой этап Кубка IBU 2013/2014 прошёл в итальянском Мартелл-Валь Мартелло с четверга 13 марта по воскресенье 16 марта 2014 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 13 марта 2014 года.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 13 марта 2014 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 15 марта 2014 года.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 15 марта 2014 года.

Смешанная эстафета 
Гонка прошла 16 марта 2014 года.

Лидеры общего зачёта 

Лидеры общего зачёта Кубка IBU после восьмого этапа.

Примечания 

8-й этап